Axel Törner kan avse:

 Axel Törner (politiker)
 Axel Törner (militär)